Герман IV
 Герман IV (?—1038) — герцог Швабии (1030—1038).
 Герман IV (1790—1853) — патриарх Константинопольский (1842—1845 и 1852—1853 годы).
 Герман IV — ландграф гессенский (1607—1658).
 Герман IV — маркграф Бадена и титулярный маркграф Вероны с 1160, граф и фогт в Брейсгау и Ортенау. См. также 
 
 
 
 

 Примечания